Die Divizia A 1953 war die 16. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 14. März 1953 und endete am 15. November 1953.

Meister wurde wie im Vorjahr CCA Bukarest.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Sportliche Absteiger gab es diese Saison nicht. Jedoch zog CA Câmpulung Moldovenesc nach der Hinrunde zurück und wurde in der Folge aufgelöst. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Progresul Oradea spielte mit den beiden Zweitplatzierten der Divizia B um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Liga.

Progresul Oradea blieb erstklassig, Metalul Câmpia Turzii stieg auf.

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister
 Flamura Roșie UT Arad – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
keiner, da CA Câmpulung Moldovenesc sich aufgelöst hatte

Aufsteiger in die Divizia A 
Metalul Câmpia Turzii, Metalul Hunedoara, Flacăra Ploiești

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1953 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1953
Liga-1-Saison